Deze pagina bevat alle lijstaanvoerders in assists per wedstrijd in de Dutch Basketball League. De speler die aan het eind van een Dutch Basketball League-seizoen het hoogste gemiddelde assists per wedstrijd had kreeg deze titel.

Lijstaanvoerders

Recordhouders
Spelers die het vaak lijstaanvoerder werden.

Referenties
 Assists gemiddeld competitie op j-dus.com (Historie Nederlandse basketbal)

Dutch Basketball League